Jméno a příjmení Jānis Ikaunieks se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jānis Ikaunieks (astronom) – lotyšský astronom (1912–1969)
 Jānis Ikaunieks (fotbalista) – lotyšský fotbalista (* 1995)